Punktering kan avse:

 Punktering (musik) – ett begrepp inom musik och noter
 Punktering (film) – dokumentärfilm av Ebbe Gilbe

de:Punktion
hu:Szúrcsapolás
la:Punctio